Kri (Cree) – plemię Indian kanadyjskich
 Język kri (Cree) – język Indian Kri
 Cree – polski zespół grający rocka o silnym zabarwieniu bluesowym
 Cree – pierwsza płyta zespołu Cree
 Cree – jezioro w Kanadzie
 Cree – rzeka w Szkocji

Zobacz też 
 KRI